Jardin des Plantes (französisch; „Pflanzengarten“) bezeichnet:

 Jardin des Plantes (Coutances), Départément Manche, Frankreich
 Jardin des Plantes (Lyon), Frankreich
 Jardin des Plantes (Montpellier), Frankreich
 Jardin des Plantes (Paris), Frankreich
 Jardin des Plantes (Toulouse), Frankreich